Джейк Зайрус (, род. 10 мая 1992), ранее известный как Шарис () — филиппинский певец и актёр, достигший популярности через YouTube.

В 2010 году он выпустил свой первый международный альбом «Charice», который вошёл в топ-10 чарта «Billboard 200», сделав его первым азиатским сольным певцом в истории, попавшем в десятку.

Его самым успешным синглом на данный момент является «Pyramid», который возглавил чарт «Hot Dance Club Songs» в 2010 году. Помимо музыкальной карьеры он стал известен как актёр после съемок в сериале «Хор».

В июне 2017 года Зайрус совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Так же

Клипы 

/html/body
https://www.youtube.com/watch?v=Hc778SlKNoA

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Джейк Зайрус на MySpace
 Джейк Зайрус на YouTube
 
 
 Джейк Зайрус на Billboard.com

Трансгендерные и транссексуальные мужчины
ЛГБТ в музыке
Дети-певцы
Участники реалити-шоу
Исполнители Star Music